Пойкола́йнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Пойколайнен, Марко — финский кёрлингист.
 Пойколайнен, Томи (род. 1961) — финский лучник, чемпион летних Олимпийских игр 1980.